Баннинг — фамилия.

Известные носители:
 Баннинг, Джим (1931—2017) — американский политик, сенатор США от штата Кентукки.
 Баннинг, Ян (1874—?) — нидерландский конькобежец.

См. также 
 Бенинг
 Бэннинг